Burg Grabow steht für
 Schloss Grabow, Sachsen-Anhalt
 Burg Grabow (Lüchow), Niedersachsen